Baleshwar (district), ook Balasore genoemd, een district van de Indiase staat Odisha
 Baleshwar (stad), ook Balasore genoemd, de hoofdplaats van het Indiase district Baleshwar